Йордан (Юрдан) Георгиев Кусев е български просветен деец.

Биография 
Йордан Кусев е роден в 1861 година или 1862 година в Прилеп, тогава в Османската империя. Брат е на Владимир Кусев и на Антон Кусев и племенник на митрополит Методий Кусев. Основно образование получава в Прилеп, а в 1886 година завършва Робърт колеж в Цариград. 

В учебната 1886/1887 година е директор на Прилепското българско мъжко класно училище. 

В 1889 - 1891 година преподава в Окръжното трикласно училище в Никопол. В 1891 - 1893 година е учител в Солунската българска мъжка гимназия.

Преподава в Сярското българско педагогическо училище.

В 1896 - 1898 година отново преподава в Солунската гимназия.

Също така преподава и във Воден, Гюмюрджина, гимназията в Хасково и други места.

Занимава се с революционна дейност. 

След Младотурската революция в 1908 година става деец на Съюза на българските конституционни клубове и е избран за делегат на неговия Учредителен конгрес от Сяр.

След Междусъюзническата война преподава в Гюмюрджинската гимназия.

В 1925 година става представител на фирмата „Стандарт Къмършъл Трейдинг Корпорейшън“ за Хасково.

Умира в София в 1947 година.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Прилеп
Починали в София
Български просветни дейци от Македония
Учители в Сярското българско педагогическо училище
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Възпитаници на Робърт колеж
Членове на Съюза на българските конституционни клубове
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Директори на Прилепското българско мъжко класно училище